Васи́лий Васи́льевич Сипо́вский ( — 23 октября 1930) — русский и советский учёный-филолог, профессор. Представитель эволюционного метода в литературоведении. Писатель-беллетрист, автор романов, опубликованных под псевдонимом Новодворский В. Публикатор и редактор произведений русских писателей. Член-корреспондент АН СССР (1921).

Биография 
Родился  года в семье историка В. Д. Сиповского.

В 1894 году окончил историко-филологический факультет Санкт-Петербургского университета (учился у Л. Н. Майкова, А. И. Соболевского, А. Н. Веселовского, В. И. Саитова). Был школьным учителем; с 1897 года преподавал в Мариинском институте.

В 1899 году защитил магистерскую диссертацию по теме «Карамзин, автор Писем русских путешественников». С 1902 года — приват-доцент Санкт-Петербургского университета.

В 1909 году защитил докторскую диссертацию по истории русского романа XVIII века: Очерки из истории русского романа. Т. 1. Вып. 1 (XVIII век). — , 1909. — X, 715, [3] с. — (Записки историко-филологического ф-та Санкт-Петербургского ун-та. Ч. 97) и в том же году получил за неё Ломоносовскую премию.

В 1910—1917 годах — преподаватель Бестужевских курсов. В 1911 году вновь был удостоен Ломоносовской премии за сочинение: Очерки из истории русского романа. Т. 1. Вып. 2. XVIII век. — , 1910. — [4], 951 с., 1 л. картогр. — (Записки историко-филологического ф-та Санкт-Петербургского университета. Ч. 98).

В 1919—1922 годах — профессор и проректор Бакинского университета. С 10 декабря 1921 года — член-корреспондент Российской академии наук по Отделению русского языка и словесности (русская литература).

С 1922 года — профессор Петроградского (потом Ленинградского) университета. С 1923 — действительный член Научно-исследовательского института сравнительного изучения литератур и языков Запада и Востока при университете.

Умер в Ленинграде 23 октября 1930 года.

Его сын, П. В. Сиповский (1906—1963) — доктор медицинских наук, профессор.

Филологические труды 
«История русской словесности» Сиповского выдержала ряд изданий: 8-е изд. — , 1917.

Книги 
 Н. М. Карамзин, автор «Писем русского путешественника». — , 1899.
 Онегин. Татьяна. Ленский. — , 1899. (впервые: Русская старина)
 Пушкин, Байрон и Шатобриан. — , 1899.
 Влияние «Вертера» на русский роман XVIII столетия. — , 1906.
 Пушкин: Жизнь и творчество. — : бр. Башмаковы, 1907. — 618 с.
 Очерки из истории русского романа 18 века. Т.1. Вып. 1-2. — , 1909—1910.
 История литературы как наука. — , 1906; изд. 2: , 1911.
 Лекции по истории русской литературы. — Баку, 1921—1922.
 Поэзия народа. Пролетарская и крестьянская лирика наших дней. — , 1923.

Статьи 
 Новый взгляд на историю литературы // Образование. — 1894.
 Русская жизнь XVIII века по романам и повестям // Русская старина. — 1906. — № 5—6.
 Следы влияния «Слова о полку Игореве» на русскую повествовательную литературу первой половины XIX столетия // ИпоРЯС. — 1930. — Т. 3, кн. 1. — С. 239—257.

Романы В. В. Сиповского 
 Новодворский В. Путешествие Эраста Крутолобова в Москву и Петербург в 30-х годах XIX столетия.
 Новодворский В. Коронка в пиках до валета.

Примечания

Литература 
 Перетц В. Н. Василий Васильевич Сиповский (1872—1930): Некролог // Изв. АН СССР. Л., 1931. Сер. 7. Отдел обществ. наук. № 3. С. 269—274.
 Кокорев А. 
 Каган М. Д. Сиповский Василий Васильевич // Словарь-справочник «Слова о полку Игореве»: В 6 выпусках / АН СССР. Ин-т рус. лит. (Пушкин. Дом); Ин-т рус. яз; Под ред. Б. Л. Богородского, Д. С. Лихачёва, О. В. Творогова; Сост. В. Л. Виноградова. — Вып 5. — Л.: Наука. Ленингр. отд-ние, 1968.

Ссылки 
 Сосницкий Д. А., Жуковская Т. Н. Сиповский Василий Васильевич // Биографика СПбГУ
 
 Веселова А. Ю. и беллетрист.
 Доценко В. Д. Русской Америки и Сахалина в книгах В. В. Сиповского и В. М. Дорошевича.

Филологи Российской империи
Филологи СССР
Выпускники историко-филологического факультета Императорского Санкт-Петербургского университета
Преподаватели Санкт-Петербургского государственного университета
Преподаватели Санкт-Петербургского Мариинского института
Преподаватели Бестужевских курсов
Литературоведы Российской империи
Литературоведы СССР
Литературоведы России
Пушкинисты
Члены-корреспонденты РАН (1917—1925)
Члены-корреспонденты АН СССР
Лауреаты Ломоносовской премии (Российская империя)
Авторы учебников литературы
Преподаватели Бакинского государственного университета
Похороненные на Смоленском православном кладбище